Das Mixed der US Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Arantxa Sánchez Vicario und Jared Palmer. Das Finale gewann die Paarung Todd Woodbridge / Rennae Stubbs gegen Leander Paes / Lisa Raymond mit 6:4, 5:7 und 7:69.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
2001